Alberico Motolese – politico italiano
 Alfonso Motolese – oculista e politico italiano
 Guglielmo Motolese – arcivescovo cattolico italiano